Eredivisie 2022/2023 är den 67:e säsongen av Eredivisie, Nederländernas högstaliga i fotboll.

Lag och arenor

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Källor
Officiell hemsida 

2022/2023
Fotbollssäsongen 2022/2023
2022 i Nederländerna
2023 i Nederländerna